O termo Ermida de Santa Rita pode referir-se a:

 Ermida de Santa Rita (Almagreira)
 Ermida de Santa Rita (Praia da Vitória)
 Ermida de Nossa Senhora de Santa Rita, no Distrito de Faro

Ver também 
 Ermida de Santa Rita de Cássia

Desambiguação